Томми Робредо — победитель турнира.

Чемпион двух последних лет — швейцарец Роджер Федерер — не защищал свои титулы.

Посев 

  Роджер Федерер (отказ)
  Рафаэль Надаль (отказ)
  Иван Любичич (второй раунд)
  Николай Давыденко (четвертьфинал)
  Джеймс Блейк (третий раунд)
  Гастон Гаудио (второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (третий раунд)
  Томми Робредо (титул)

<li>  Николас Кифер (второй раунд)
<li>  Гильермо Кориа (первый раунд)
<li>  Томас Юханссон (первый раунд)
<li>  Марио Анчич (полуфинал)
<li>  Яркко Ниеминен (третий раунд)
<li>  Робби Джинепри (первый раунд)
<li>  Радек Штепанек (финал)
<li>  Давид Феррер (четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2006